Vektor (latin: "bærer") kan henvise til flere artikler:
 Vektor (matematik) – et objekt i et vektorrum
 Vektor (geometri) – et objekt med en størrelse og en retning, specialtilfælde af Vektor (matematik)
 Vektor (biologi) – en smittebærer
 Vektor (datalogi) – data- eller informationsbærer
 Vektor (programmering) – en liste eller en tabel indenfor programmering
 Vektor (computervirus) – relateret til computervirus
 Vektorgrafik